Carlo Stagno Villadicani d'Alcontres, politico (1912-1955)
Carlo Stagno d'Alcontres, politico (1913-1981)